Gli Utrecht Dominators sono una squadra di football americano di Utrecht, nei Paesi Bassi, fondata nel 2004.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

Eredivisie

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

QFL

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Eerste Divisie

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Note

Collegamenti esterni